Artykuł zawiera podstawowe dane dotyczące wszystkich 83 znanych naturalnych satelitów Saturna (stan na 15 listopada 2021). Pierścienie Saturna rozciągają się od 66 do 480 tysięcy kilometrów od środka planety i wiele księżyców krąży w ich obrębie.

Uwagi

Przypisy 

 
Saturn